Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisés pendant la 39e législature du Québec jusqu'aux élections générales de 2012.

Intentions de vote

Pendant la campagne électorale

Pendant la 39 législature du Québec

Par langue

Par zone géographique

À Montréal

Dans le reste du Québec

Par âge

Satisfaction envers le gouvernement

Meilleur premier ministre

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 2012
 Sondages d'opinion

Élections générales québécoises de 2012
Québec, 2012
Sondages, 2012
Sondage, Québec, 2012